Первомайский  — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Посёлок находится в 7 км от Алзамая.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 334 человек

Власть 
посёлок в административном плане относится к Замзорскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района